Ла-Песга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья. Занимает площадь 20 км². Население — 1124 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 135 км.

История 
Город основан в 1835 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса